Az 1982-es magyar gyeplabdabajnokság az ötvenkettedik gyeplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két csoportban két, illetve négy kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1982

Magyar gyeplabdabajnokság
Magyargyeplabdabajnoksag